

Geografia
Valdés – município das Astúrias, Espanha
Valdez (Sucre) – município da Venezuela
Valdez (Alasca) – cidade dos Estados Unidos
Valdez-Cordova (distrito) – no estado do Alasca, Estados Unidos

Pessoas
Diogo Flores de Valdés — militar espanhol do século XVI
Víctor Valdés Arribas — jogador de futebol

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de sobrenomes